Ку́бок Литвы по футбо́лу 2014/15 го́дов — 73-й розыгрыш Кубка Литвы по футболу.

В 1-м раунде участвовали 22 клуба из II, III и IV лиг и 6 команд из I лиги. Жеребьёвка состоялась 5 июня 2014 года.

Во 2-м раунде участвовали 16 клубов: победители 1-го раунда и 2 команды, которые попали во 2-й раунд по результатам жеребьёвки 1-го раунда. Жеребьёвка состоялась 31 июля 2014 года.

В 3-м раунде участвовали 16 клубов: победители 2-го раунда, 6 команд из I лиги и 2 из А Лиги. Жеребьёвка состоялась 16 сентября 2014 года.

В 4-м раунде участвовали 16 клубов: победители 3-го раунда и 8 команд А Лиги. Жеребьёвка состоялась 25 сентября 2014 года.

В 1/4, 1/2 и финале участвовали победители предыдущих раундов. Ответный матч 1/4 финала между «Дайнавой» и «Шиласом» игрался в Каунасе, а не в Алитусе. Жеребьёвка 1/4 финала состоялась 14 октября 2014 года. Жеребьёвка 1/2 финала состоялась 11 февраля 2015 года.

В первых четырёх раундах проводилось по одному матчу, которые состоялись на полях клубов из низших лиг. Если встречавшиеся команды были из одной лиги, то хозяин определялся по результатам жеребьёвки. В 1/4 и 1/2 проводилось по 2 матча (дома и в гостях) по итогам жеребьёвки. Финал прошёл в Шяуляе 23 мая 2015 года.

За несколько дней до начала чемпионата «Спирис» и баскетбольный клуб «Жальгирис» объявили об объединении команд и о переименования «Спириса» в «Жальгирис» (Каунас). Но 25 февраля на заседании Исполнительного комитета ФФЛ было решено, что названия клубов, выступающих в А Лиге, не будут меняться.

В связи с тем, что финалисты Кубка Литвы ранее завоевали места в еврокубках, Тракай получил это право, как клуб, ставший четвёртым в чемпионате Литвы по футболу 2014.

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал 
Стадион самоуправления Шяуляй (Шяуляй).

Примечания 

2014/2015
Литва
Спорт в Литве в 2014 году
Спорт в Литве в 2015 году